

Geografia
Valle Bertuzzi, parte delle Valli di Comacchio

Persone
Alberto Bertuzzi – giornalista italiano
Carlo Bertuzzi – arcivescovo cattolico italiano
Emilio Bertuzzi – hockeista su pista italiano
Giampaolo Bertuzzi – musicista italiano
Giuseppe Bertuzzi – calciatore italiano
Irnerio Bertuzzi – aviatore italiano
Mara Bertuzzi – cantante italiana
Maria Teresa Bertuzzi – politica italiana
Mario Bertuzzi – allenatore di calcio e calciatore italiano
Todd Bertuzzi – hockeista su ghiaccio canadese